

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
9 reti
  Artëm Dzjuba (1 rigore)

7 reti

  Romelu Lukaku

  John McGinn

5 reti

  Eden Hazard (1 rigore)

  Denis Čeryšev

4 reti

  Michy Batshuayi (1 rigore)
  Kevin De Bruyne

  Iōannīs Kousoulos

  Pieros Sōtīriou (2 rigori)

3 reti

  Christian Benteke

  Baqtııaar Zaınýtdınov

2 reti

  Toby Alderweireld
  Timothy Castagne
  Nacer Chadli
  Dries Mertens
  Youri Tielemans

  Giōrgos Efraim
  Nicholas Ioannou
  Alekseý Şçetkïn
  Ğafwrjan Swyumbayev
  Aleksandr Golovin

  Aleksej Ionov
  Magomed Ozdoev
  Fëdor Smolov

1 rete

  Yannick Carrasco
  Thorgan Hazard
  Thomas Meunier
  Thomas Vermaelen
  Yari Verschaeren (1 rigore)
  Kōstakīs Artymatas
  Kōstas Laïfīs
  Fōtīs Papoulīs
  Temirlan Erlanov
  Maxïm Fedïn
  Bawırjan Ïslamxan

  Ïslambek Qwat
  Iýrıı Persýh
  Yan Vorogovskïý
  Georgij Džikija
  Mário Fernandes
  Nikolaj Komličenko
  Fëdor Kudrjašov
  Daler Kuzjaev
  Aleksej Mirančuk
  Anton Mirančuk
  Sergej Petrov

  Filippo Berardi
  Stuart Armstrong
  Oliver Burke
  Ryan Christie
  Stuart Findlay
  Kenny McLean
  Steven Naismith
  Andrew Robertson
  Johnny Russell
  Lawrence Shankland

1 autogol

  Kypros Christoforou (pro Belgio)
  Abzal Beýsebekov (pro Russia)

  Cristian Brolli (pro Belgio)
  Michele Cevoli (pro Russia)

  Stephen O'Donnell (pro Russia)

 Q